Kecamatan Cerme kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cerme (distrikt i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Cermee, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar